L’unité urbaine de Reichshoffen  - Niederbronn-les-Bains est une agglomération française centrée sur les communes Reichshoffen, Niederbronn-les-Bains et Gundershoffen, dans le Bas-Rhin. Composée de quatre communes, elle comptait  habitants en 2012. Ses limites sont similaires à celles de l’aire urbaine de Reichshoffen  - Niederbronn-les-Bains.

Jusqu'en 2010, l'INSEE nommait ces deux unités unité urbaine de Niederbronn-les-Bains et aire urbaine de Niederbronn-les-Bains.

Composition selon la délimitation de 2010

Caractéristiques  en 1999
D’après la définition qu’en donne l’INSEE, l’aire urbaine de Niederbronn-les-Bains est composée de trois communes, situées dans le Bas-Rhin. Ses  font d’elle la  urbaine de France. Les trois communes de l’aire urbaine sont des pôles urbains.

Le tableau suivant détaille la répartition de l’aire urbaine sur le département (les pourcentages s’entendent en proportion du département) :

L’aire urbaine de Niederbronn-les-Bains est rattachée à l’espace urbain Est.

Voir aussi

Articles connexes 
 Communes du Bas-Rhin

Liens externes 
 Insee, Composition de l'unité urbaine (délimitation de 2010)
 Insee, Informations statistiques sur l'unité urbaine

Niederbronn-les-Bains
Reichshoffen - Niederbronn-les-Bains